Solární energie je přeměna obnovitelné energie ze slunečního záření na elektřinu, a to buď přímo pomocí fotovoltaiky (PV), nepřímo pomocí koncentrované sluneční energie, nebo kombinovaně. Systémy koncentrované solární energie využívají čočky nebo zrcadla a solární sledovací systémy k soustředění velké plochy slunečního světla do malého paprsku. Fotovoltaické články přeměňují světlo na elektrický proud pomocí fotovoltaického jevu.

Fotovoltaika se zpočátku používala výhradně jako zdroj elektrické energie pro malé a střední aplikace, od kalkulačky napájené jedním solárním článkem až po vzdálené domy napájené střešním fotovoltaickým systémem mimo síť. Komerční koncentrované solární elektrárny byly poprvé vyvinuty v 80. letech 20. století. Od té doby se s poklesem nákladů na solární elektřinu víceméně exponenciálně rozšířily solární fotovoltaické systémy připojené k síti. Byly a jsou vybudovány miliony instalací a fotovoltaických elektráren o výkonu gigawattů. Fotovoltaika se rychle stala levnou nízkouhlíkovou technologií.

Mezinárodní energetická agentura v roce 2021 uvedla, že podle jejího scénáře „Net Zero by 2050“ by se solární energie podílela na celosvětové spotřebě energie přibližně 20 % a solární energie by byla největším světovým zdrojem elektřiny. Nejvíce solárních instalací má Čína. V roce 2020 vyráběla solární energie 3,5 % světové elektřiny, zatímco v předchozím roce to byla necelá 3 %[3]. V roce 2020 činily nedotované vyrovnané náklady na elektřinu pro solární energii ve veřejném měřítku přibližně 36 USD/MWh a náklady na instalaci přibližně dolar za watt stejnosměrného proudu.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sluneční energie
Obnovitelné zdroje energie
Slunce